Johann Perger ist der Name folgender Personen:

* Johann Perger (Bildhauer) (1729–1774), österreichischer Bildhauer
 Johann Gottfried Perger (1598–1673), österreichischer Adliger, Burgherr von Klam
 Johann Nepomuk Perger (1781–1847), österreichischer Gynäkologe, siehe Johann Nepomuk Berger (Mediziner)

Siehe auch:
 Johann Berger